Керажозеро, Кераж — пресноводное озеро на межселенной территории Онежского района Архангельской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,5 км², площадь водосборного бассейна — 142 км². Располагается на высоте 179,3 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, часто заболоченные.

Через озеро течёт река Верхняя, впадающая в озеро Калгачинское, из которого берёт начало река Илекса, впадающая, в свою очередь, в Водлозеро.

В озере расположены два небольших безымянных острова.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100311102000019114.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Калгачинского
Озёра Онежского района